Cesare Baronio, storico, religioso e cardinale
Cesare Carlo Baronio, presbitero ed educatore
Roberto Baronio, ex calciatore